Пиночет () — латиноамериканская фамилия, распространённая главным образом в Чили. Происходит от французской фамилии Пиноше, . Среди носителей:

Семейство Пиночет:
 Пиночет Ириарт, Аугусто — чилийский военный, сын диктатора А. Пиночета, замешанный в коррупционных скандалах.
 Пиночет Ириарт, Люсия (род. 1943) — чилийская политическая деятельница, дочь А. Пиночета.
 Пиночет Сьюдад, Эктор (1938—1998) — чилийский писатель-фантаст и поэт.
 Пиночет Угарте, Аугусто (1915—2006) — военный диктатор Чили в 1973—1990 гг.